Adrian kan henvise til:

 Adrian af Nikomedia – romersk soldat og helgenkåret martyr
 Adrian (drengenavn) – drengenavn
 Adrian (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1989 af Kassandra Wellendorf 
 Adrian (fodboldspiller) – spansk fodboldmålmand
 Adrian (Michigan) – by i delstaten Michigan i USA